La Concepción ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 La Concepción (Aguascalientes)
 La Concepción (Acapulco de Juárez) in Guerrero
 La Concepción (Ometepec) in Guerrero
 La Concepción (Pilcaya) in Guerrero
 La Concepción (Ayotlán) in Jalisco
 La Concepción (La Huerta) in Jalisco
 La Concepción (Chiautla) in México
 La Concepción (El Oro) in México
 La Concepción (Tepotzotlán) in México
 La Concepción (Sinaloa)
 La Concepción (Álamo Temapache) in Veracruz
 La Concepción (Jilotepec) in Veracruz
 La Concepción (Tihuatlán) in Veracruz
 La Concepción (Loreto) in Zacatecas
 La Concepción (Ojocaliente) in Zacatecas

in anderen Ländern:
 La Concepción (Carchi), Parroquia im Kanton Mira, Ecuador
 La Concepción (Nicaragua), Municipio in Nicaragua
 La Concepción (Panama), Ort in Panama
 La Concepción (Quito), Stadtteil von Quito und eine Parroquia urbana in der Verwaltungszone Eugenio Espejo im Kanton Quito der ecuadorianischen Provinz Pichincha
 La Concepción (Venezuela), Ort in Venezuela